Matija Malešič je ime več znanih osebnosti:
 Matija Malešič (pisatelj), slovenski pisatelj in pravnik (1891-1940), s psevdonimom Stanko Bor;
 Matija Malešič (politik), slovenski politik, pravnik in veleposlanik (rojen 1933).